Вулиця Павла Бабія — вулиця у м. Яготин, Київська область. Пролягає від вулиці Козацької до Каштанової алеї.

Історія 
Вулицю названо на честь заслуженого лікаря України Павла Бабія у березні 2016 року.

Примітки 

Вулиці Яготина, названі на честь людей
Вулиці Яготина
Декомунізація в Україні
Яготин